Forgács est un patronyme porté notamment par :

 Judit Forgács (1959-), athlète hongroise spécialiste du 400 mètres ;
 Leó Forgács (1881-1930), joueur d'échecs hongrois ;
 Péter Forgács (1950-), artiste multimédia, photographe et cinéaste indépendant hongrois.

Patronyme hongrois